Zrínyi I. Péter (?–1446) Zriny grófja
Zrínyi II. Péter (1435–1493) Zriny grófja
Zrínyi III. Péter (?–1547) Zriny grófja
Zrínyi IV. Péter (1621–1671) horvát bán